Розділ — присвячена одній темі частина книжки, твору і т. ін.
 Розділ — дія за дієсловом розділяти.
 Розділ — стратиграфічна межа.

Розділ — селище міського типу, на південно-західному Опіллі, в межах Миколаївського району Львівської області.